

Geografia 
 San Cipriano d'Aversa – comune italiano in provincia di Caserta;
 San Cipriano Picentino – comune italiano in provincia di Salerno
 San Cipriano Po – comune italiano in provincia di Pavia
 San Cipriano – frazione di Serra Riccò nella Città Metropolitana di Genova
 San Cipriano – frazione di Roncade in provincia di Treviso
 San Cipriano Valdarno – frazione di Cavriglia in provincia di Arezzo
 San Cipriano – comune italiano in provincia di Pisa
 San Cipriano - frazione di Tires in provincia di Bolzano
 San Cipriano – centro rurale dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos (dipartimento di Uruguay)

Santi e beati 
 San Cipriano di Brescia, martire a Brescia con il fratello Savino, celebrato l'11 luglio;
 San Cipriano di Cartagine (†258), vescovo e martire, santo delle Chiese cattolica, ortodossa e copta, celebrato il 16 settembre;
 San Cipriano (†258), martire a Corinto con Anetto, Crescente, Dionigi, Paolo e Quadrato, celebrato il 10 marzo;
 San Cipriano (m. 302), vescovo e martire ad Antiochia sotto l'impero di Diocleziano con Giustina, celebrato il 26 settembre
 San Cipriano (†484), vescovo e martire con Felice e 4.964 compagni, celebrato il 12 ottobre;
 San Cipriano di Antigny (V secolo), venerato ad Antigny, celebrato il 14 giugno;
 San Cipriano di Tolone (†549), vescovo di Tolone, celebrato il 3 ottobre;
 San Cipriano di Brescia (†582), vescovo di Brescia, celebrato il 21 aprile;
 San Cipriano di Genouillac (†586), abate, celebrato il 9 dicembre;
 San Cipriano di Calamizzi (†1190), abate, celebrato il 20 novembre;
 San Cipriano di Kiev (†1406), metropolita, celebrato dalle Chiese Ortodosse il 16 settembre;
 San Cipriano di Suzdal' (†1622), è conosciuto anche con l'epiteto stolto in Cristo, celebrato il 23 giugno;
 Beato Cipriano Iwene Tansi (†1964), religioso, celebrato il 20 gennaio

Trasporti 
 San Cipriano – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate 
 Saint-Cyprien